Dziękonie [d͡ʑenˈkɔɲe] est un village polonais de la gmina de Mońki dans le powiat de Mońki et dans la voïvodie de Podlachie. 

Village dans la voïvodie de Podlachie
Powiat de Mońki